Armstrong Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Armstrong Brook (Connecticut), im New London County
 Armstrong Brook (Maine), im Aroostook County